Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railroad Depot bezeichnet:

 Eau Claire Chicago, St. Paul, Minneapolis & Omaha Railroad Depot
 St. James Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railroad Depot
 Westbrook Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railroad Depot